Одетте Джуффрида (; род. 12 октября 1994 года) — итальянская дзюдоистка. Серебряный призёр Олимпийских игр (2016) и бронзовый призёр Олимпийских игр (2020). Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по дзюдо среди молодёжи (U23) (2011, 2012, 2013, 2014). В феврале 2016 года вошла в Топ-10 мирового рейтинга женского дзюдо. Чемпионка Европы 2020 года.

Биография и карьера 
Детство Одетте провела в Монте-Сакро — пригороде Рима. Начала заниматься дзюдо в 6 лет благодаря своему брату Сальваторе.

Дебютировала на международных соревнованиях в 2009 году. В 2013 и 2014 году побеждала на юниорских чемпионатах Европы. В 2011—2014 годах была бронзовым призёром молодёжных чемпионатов Европы. В 2015 году на первых Европейских играх в Баку стала бронзовым призёром в командном зачёте.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Одетте дошла до финала, в котором проиграла косовской дзюдоистке Майлинде Кельменди:

В 2020 году на чемпионате Европы в ноябре в чешской столице, Джуффрида смогла завоевать чемпионский титул в категории до 52 кг. В финале поборола румынскую спортсменку Андрею Кицу.

На чемпионате Европы 2021 в португальской столице Лиссабоне, в весовой категории до 52 кг, итальянская спортсменка выиграла серебряную медаль уступив в финале француженки Амандин Бюшар.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Италии по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы Европы по дзюдо